Хамракулов — фамилия. Известные носители:
 Хамракулов, Джурабек Шахобович (род. 1988) — узбекистанский шахматист, гроссмейстер (2018).
 Хамракулов, Ибрагим (род. 1982) — испанский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Хамракулов, Синдар Хамракулович (1922—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хамракулов, Шакиржан Кадырович (род. 1971) — киргизский футболист, вратарь.